

Patronyme
 Camille Moreau-Nélaton, (1840-1897),  est une artiste peintre, et céramiste française.
 Étienne Moreau-Nélaton, (1859-1927), est un peintre, céramiste, affichiste, collectionneur et historien d'art français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme